Claire Feuerstein – tennista francese
 Georg Feuerstein – indologo tedesco
 Mark Feuerstein – attore statunitense
 Reuven Feuerstein – pedagogo israeliano, ideatore del metodo Feuerstein